Laczkó István (1924–2006) labdarúgó, edző
 Laczkó István (1948) labdarúgó